Саламанка  — власна назва.

Топоніми

Саламанка — місто
 Саламанка (провінція) —провінція

Саламанка — місто, штат Нью-Йорк
 Саламанка — місто, штат Нью-Йорк

Саламанка - місто в Чилі.